Нигроманте има више значења:

 Нигроманте (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нигроманте, Сан Хуан де ла Монтања (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Нигроманте (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику